Garda (množné číslo gardy) má více významů:
 garda – ozbrojená dobrovolnická skupina, její členové se označují jako gardisté; přeneseně i jiná skupina nějak spřízněných osob (žertovně stará garda apod.)
 Garda Síochána – irský policejní sbor
 Bílá garda (bělogvardějci)
 Bílá garda, román Michaila Bulgakova
 Císařská garda (Napoleon I.)
 Císařská garda (Napoleon III.)
 Císařská garda Mandžukua
 Císařská garda (Rusko)
 Hlinkova garda
 Gardové jednotky Rudé armády
 Národní garda (více významů)
 Revoluční gardy
 Íránské revoluční gardy
 Rudé gardy
 Švýcarská garda
 Schwarzenberská granátnická garda

další významy
 Garda (obec) u Gardského jezera v Itálii

Podobné názvy 
 Gard
 Garde
 Lago di Garda, italský název Gardského jezera (německy Gardasee)
 Grad
 Gradus
 Grada

Externí odkazy